Niki Moser e Cedrik-Marcel Stebe erano il detentori del titolo, ma quest'anno non ha partecipato nella categoria junior.

Márton Fucsovics e Cheng Peng Hsieh hanno battuto in finale 7-6(5), 5-7, [10-1] Julien Obry e Adrien Puget.

Teste di serie

 Yuki Bhambri /  Huang Liang-chi (primo turno)
 Facundo Argüello /  Agustín Velotti (semifinali)
 Francis Alcantara /  Daniel Berta (primo turno)
 Suk-Young Jeong /  Yong-Kyu Lim (primo turno)

 Andrea Collarini /  Nikala Scholtz (primo turno) 
 Pierre-Hugues Herbert /  Kevin Krawietz (quarti di finale) 
 Hiroyasu Ehara /  Shuichi Sekiguchi (primo turno) 
 Arthur De Greef /  Gianni Mina (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa 

US Open 2009